Laermans ist der Familienname folgender Personen: